Појам Карло II може да се односи на:

 Карло Ћелави, краљ Француске (843—877), цар Светог римског царства (875—877) и краљ Италије (875—877)
 Чарлс II Стјуарт, краљ Енглеске, Шкотске и Ирске од 1660. до 1685. 
 Карл II Штајерски, аустријски надвојвода
 Карлос II од Шпаније, шпански краљ 
 Карло II Напуљски, напуљски краљ
 Карло II од Наваре
 Карло II Токо, епирски деспот 
 Карол II Румунски, краљ Румуније од 1930. до 1940. године
 Шарл II Алансонски, гроф Алансона
 Карло II, војвода од Парме
 Карл II, изборник Палатината
 Карл II од Мекленбург-Штрелица